Getter Saar (n. 1999) - calciatrice estone
 Getter Saar (n. 1992) - giocatrice di badminton estone